Элиста:

 Элиста — город на юге России, столица Калмыкии.
 Элиста — аэропорт города Элисты.
 «Элиста» — название футбольного клуба «Уралан» в 2005—2006 годах.
 Элиста — река в бассейне реки Яшкуль.
 Элиста — река в бассейне реки Наин-Шара.
 Элиста — река в Сарпинском и Кетченеровском районах Калмыкии.
 Элиста — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Элиста — прежнее название посёлка Листа в Сарпинском районе Калмыкии